Afogados da Ingazeira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Afogados da Ingazeira (ort), Pernambuco, 
 Afogados da Ingazeira (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar